Седьмой этап Кубка мира по биатлону 2018/2019 проходил в канадском городе Канмор (7 февраля — 10 февраля 2019 года).

Таблица призовых мест

Расписание соревнований

Результаты

Мужская индивидуальная гонка

Женская индивидуальная гонка

Мужская эстафета

Женская эстафета

Мужская спринтерская гонка

Женская спринтерская гонка

Лидеры в зачёте Кубка Мира после этапа 

Примечание: В таблицы включены только 5 позиций.

Примечания

Ссылки 
 на сайте Международного Союза Биатлонистов
 на сайте Olympteka.ru
 на сайте Союза Биатлонистов России

7-й этап
Международные соревнования по биатлону в Канаде
Международные спортивные соревнования в Альберте
Февраль 2019 года
Спорт в Канаде в 2019 году